Bells (Tennessee)
Bells (Texas)
 Bells (álbum) — de Laura Jansen

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de música